Cady Noland – scultrice statunitense
 Kenneth Noland – pittore statunitense